Termenul „Ferăstrău” se poate referi la :

 Ferăstrău (unealtă)
 Ferăstrău cu lanț
 Ferăstrău electric
 Ferăstrău pentru beton
 Ferăstrău (instrument muzical)
 Ferestrău-Oituz, Bacău
 Pește ferăstrău
 Bodârlău cu ferăstrău (Mergus merganser) pasăre de baltă.